Parnov ist der Familienname folgender Personen: 

 Liz Parnov (* 1990), australische Stabhochspringerin
 Vicky Parnov (* 1994), australische Stabhochspringerin

Siehe auch:
 Parnow